Axel Thue henviser til:
 Axel Thue (matematiker) (1863-1922) – norsk matematiker
 Axel Thue (skuespiller) (1904-1985) – norsk skuespiller